Антиамериканізм — негативне ставлення до політики, культури і населення Сполучених Штатів Америки. Вперше термін «антиамериканізм» був вжитий в 1948 році у Франції, з тих пір різні аспекти внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності, а також культура США нерідко піддавалися фундаментальній критиці. Однак, так як це відбувалося в різних контекстах і критика висловлювалася виходячи з широкого спектра політичних і релігійних світоглядів, не можна говорити про єдину антиамериканську течію або єдину ідеологію.

У ряді випадків антиамериканізм виражається насамперед у негативному ставленні до зовнішньої (а іноді і внутрішньої) політики США, а не до самого американського народу або його культури.

Примітки 

Зовнішня політика США
Міжнародні відносини